Padang bezeichnet:

 eine Stadt auf der Insel Sumatra, siehe Padang (Indonesien)
 eine Sprache in Afrika, siehe Nordost-Dinka
 eine Insel vor der Nordküste Sumatras, siehe Padang (Insel)
 Padang (Singapur), offenes Spielfeld im Innenstadtkern der Central Area in Singapur

Siehe auch:
 Padangbahn, Zahnradbahn von Padang nach Sawahlunto
 Padang Bai, eine Kleinstadt auf der Insel Bali (Indonesien)
 Padang Gelb, eine chinesische Granitsorte